Peter Bellinger Brodie ist der Name folgender Personen:

* Peter Bellinger Brodie (Rechtsanwalt) (1778–1854), britischer Rechtsanwalt 
 Peter Bellinger Brodie (Paläontologe) (1815–1897), britischer Botaniker, Paläontologe und Geistlicher